Neaga:
 Teodor Neaga (1878, Dănceni, Basarabia, Imperiul Rus  1941, Penza), un om politic
 Ștefan Neaga (1900, Chișinău, Basarabia, Imperiul Rus  1951, Chișinău)
 Nicolae Neaga (1902, ?  2003?, Rahău, Alba), unul dintre cei mai prolifici teologi români
 Adrian Neaga (* 1979, Pitești), un fotbalist român

Vezi și 
 Neagu
 Neagoe

Nume de familie românești